Никола́й Горшко́в:
 Горшков, Николай Васильевич (1927—1995) — председатель Госкомитета СССР по вычислительной технике и информатике, Герой Социалистического Труда.
 Горшков, Николай Кузьмич (1939—1993) — советский футболист и тренер.